Österhället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österhället, Helsingfors, Nyland, 
 Österhället (sydväst om Orrengrund, Lovisa), Nyland, 
 Österhället (öst om Orrengrund, Lovisa), Nyland, 
 Österhället (nordöst om Orrengrund, Lovisa), Nyland,

Se även
Österhällen
Västerhället